Имон Фэррен (; родился 19 мая 1985 года) — австралийский актер театра, кино и телевидения, известный своими ролями в кинофильме «На цепи» и телесериалах «Твин Пикс» и «Ведьмак».

Биография 
С шести лет рос в Голд-Косте. В тот период жизни Фэррен проводил много времени на пляжных вечеринках. Посещал государственную старшую школу Бенова, в которой учился по программе «Французское погружение». В 2007 году окончил австралийский Национальный Институт Драматического Искусства.

Фильмография.

раскопки 2021.эпизод на 43 минуте.так-же несколько раз.во второй половине фильма.

Ссылки 
 
 Eamon Farren in high gear